Маруяма () — омонимичные японские фамилии. Известные носители:

 Маруяма, Дзёсиро (род. 1993) — японский спортсмен, борец дзюдо.
 Маруяма, Кэндзи (род. 1943) — японский писатель.
 Маруяма, Карина — японская футболистка, чемпионка мира. 
 Маруяма, Масаки (род. 1944) — японский математик.
 Маруяма Окё (1733—1795) — японский художник.
 Маруяма, Тадахиса (род. 1970) — японский сёгист.
 Маруяма, Тацуя (род. 1970) — японский политик, губернатор префектуры Симанэ.
 Маруяма, Хироси (род. 1949) — японский дипломат.
 Маруяма, Ходака (род. 1984) — японский политик.

Другие значения 
 Маруяма — парк в Киото.
 Маруяма — квартал в Нагасаки.